Casetti ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Casetti (1943–2020), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher und Kirchenrechtler
 Francesco Casetti (* 1947), italienischer Film- und Fernsehtheoretiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Cassetti